A 2008–2009-es magyar labdarúgó-bajnokság másodosztályának pontvadászata két, egyaránt 16 csapatos csoportban zajlott. A keleti és a nyugati csoport küzdelmei 2008 augusztusában kezdődtek és 2009 júniusában értek véget. A csoportok győztesei az élvonalba jutottak fel, míg az utolsó három helyen végzett csapat a harmadosztályban folytatta.

Keleti csoport

Végeredmény

Kereszttábla

Megjegyzések 
<div id="1">1 - Az 1. fordulóban játszott Jászberényi SE – Bőcs KSC 1–1-re végződött találkozót Murinai Barnabás jogtalan szerepeltetése miatt a vendégcsapat megóvta. Az MLSZ Fellebviteli Bizottsága az óvásnak helyt adott, a mérkőzést 3–0-s arányban a Bőcsi KSC javára ítélte.<ref></ref>

Góllövőlista 

Utolsó frissítés: 2009. július 17.

Nyugati csoport

Végeredmény

Megjegyzések 
1 - A Lombard Pápa TFC jutott fel az első osztályba mivel a Gyirmót SE nem kapta meg az induláshoz szükséges licencet.

2 - Az MLSZ fegyelmi bizottsága kizárta a 2008-2009-es NB II-es bajnokságból a Dunaújvárost, mivel a klub képviselője hivatalosan bejelentette a visszalépést

Kereszttábla

Góllövőlista 

Utolsó frissítés: 2009. július 16.

Jegyzetek

További információk 
 NB II.
 MLSZ honlapja
 MLSZ adatbank

Magyar másodosztályú labdarúgó-bajnokságok
Magyar 2